HPG steht als Abkürzung für:

 Hefeextrakt-Pepton-Glucose, ein Vollmedium für Bakterien
 Hêzên Parastina Gel, eine kurdische militärische Untergrundorganisation
 Hospiz- und Palliativgesetz
 Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Polizeikennzeichen)
 fälschlich: Heilpraktikergesetz (HeilprG)

Abkürzung